Андре́й Ива́нович Дени́сов:
 Денисов, Андрей Иванович (ок. 1749 — после 1791) — капитан бригадирского ранга российского флота, Георгиевский кавалер.
 Денисов, Андрей Иванович (1906—1984) — советский юрист и общественный деятель.
 Денисов, Андрей Иванович (род. 1952) — российский дипломат.